Децентрализованный турнир 2016 () — 100-й розыгрыш чемпионата Перу по футболу с момента его основания.

Апертура

Клаусура

Сводная таблица

Лигильи

Лигилья А

Лигилья B

Финальная таблица

Плей-офф

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Перу 2016 на rsssf.com

2016
Перу
Спорт в Перу в 2016 году